Martin O’Connell (1916–2003) – kanadyjski polityk
 Joe O’Connell, Martin Joseph O’Connell (ur. 1951) – irlandzki polityk i członek IRA
 Martin O’Connell (ur. 1963) – irlandzki futbolista, zawodnik futbolu gaelickiego
 Martin O’Connell – brytyjski kierowca wyścigowy